12-й чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин прошёл 28-29 мая 1977 года в Вильнюсе (СССР). В нём приняли участие 57 гимнастов из 20 стран.

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Полные результаты в индивидуальном многоборье
 Полные результаты в отдельных упражнениях

1977
Спорт в СССР в 1977 году
Международные спортивные соревнования в Вильнюсе
Чемпионаты Европы в СССР
Май 1977 года
Чемпионаты Европы в 1977 году
1977 год в Литве
Чемпионаты Европы в Литве